L’argot français puise sa richesse dans différentes langues, dialectes et jargons professionnels.

Voir aussi

 Argot
 Argot de Polytechnique (parlé par les polytechniciens)
 Argot des tranchées (argot des poilus lors de la guerre de 1914-1918)
 Argot français contemporain et son vocabulaire
 Argot internet
 Argot scolaire
 Belland (argot des peigneurs de chanvre du Jura)
 Canut (argot des ouvriers de la soie lyonnais)
 Faria (argot des ramoneurs savoyards, incluant du savoyard et de l'allemand)
 Fayau (argot des maçons du Puy-de-Dôme)
 Coquillard
 Javanais
 Jobelin
 Joual (argot québécois)
 Langage SMS
 Langage interne Wikipédia
 Largonji (ensemble d'argots)
 Loucherbem (argot des bouchers parisiens)
 Mormé (argot des fondeurs de cloches, à base de dialectes picard et lorrain)
 Verlan

Liens externes 
 Dictionnaire Argot Français Avec plus de 18000 mots et expressions de repris. + Quiz, leçons, contrepèteries, chansons paillardes, etc.
 Argoji, compilation de dix-neuf dictionnaires d’argot publiés de 1808 à 1907 consultable en ligne ( définitions)
 Philippe Normand : Dictionnaire des mots des flics et des voyous (Poche 2012), Langue de keufs sauce piquante (Cherche midi 2014) 

Langue française
Francais